Джо́натан Лива́йн (, род. 18 июня 1976, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 18 июня 1976 года в Нью-Йорке. После окончания Брауновского университета работал помощником у режиссёра Пола Шредера.

В 2004 году дебютировал в качестве режиссёра сняв короткометражный фильм. Затем в 2006 году пробует себя уже и в художественном кино сняв фильм «Все парни любят Мэнди Лэйн».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы Святого Бернарда
Выпускники Академии Филлипса